Соревнования в гигантском слаломе в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 18 февраля. Местом проведения соревнований был горнолыжный курорт Роза Хутор. Первая попытка в связи с погодными условиями была перенесена на полтора часа и началась в 9:30 по местному времени (UTC+4), начало второй было задержано в связи с туманом и сильным снегопадом, старт был отложен приблизительно на 15 минут и начался в 13:15. В женском гигантском слаломе приняли участие 89 спортсменок, из которых финишировали в обеих попытках 67. Действующей чемпионкой в этой дисциплине являлась немецкая горнолыжница Виктория Регенсбург.

Двукратной чемпионкой Сочи становится Тина Мазе — самая успешная спортсменка Словении в истории игр. На её счету 2 золотые и 2 серебряные олимпийские медали в трёх различных горнолыжных дисциплинах.

Вторую награду Сочи завоевала 24-летняя австрийка Анна Феннингер, добавив серебряную медаль в гигантском слаломе в зачет горнолыжных наград Австрии. Наряду с Николь Хосп, которая также завоевала две медали, являются самыми успешными австрийскими горнолыжницами игр в Сочи.

Бронзовой призеркой стала 24-летняя спортсменка Виктория Ребенсбург, вторую Олимпиаду подряд финишировав в тройке лучших в гигантском слаломе.

Последнее 67-е место заняла известная британская скрипачка Ванесса Мэй, выступавшая за сборную Таиланда под фамилией отца Ванакорн.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр